Алекса́ндр Алекса́ндрович Андро́нов:
 Андронов, Александр Александрович (1901—1952) — советский учёный-физик, механик и математик, академик АН СССР.
 Андронов, Александр Александрович (род. 1938) — российский учёный-физик, член-корреспондент РАН. Сын академика А. А. Андронова.